Il termine filiera può riferirsi a:
filiera produttiva – insieme delle aziende dalla produzione alla commercializzazione.
filiera – attrezzo per filettare.
filiera – matrice utilizzata nel processo di estrusione
filiera – strumento per la produzione di filo.
filiera – organo dei ragni per la produzione della ragnatela.
filiera – termine utilizzato per definire una bordatura sottile in araldica.